Hierba loca puede referirse a:

 el nombre común de la planta Conium maculatum.
 el nombre común de la planta Hyoscyamus albus.
 el nombre común de la planta Hyoscyamus niger.
 el nombre común de la planta Parietaria judaica